Daniel García (o Dani García o Danny García) puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Dani García (cocinero) (n.1975), cocinero español.
 Dani García (futbolista) (n.1990), futbolista español.
 Dani García García (n.1998), baloncestista español.
 Dani García Lara (n.1974), futbolista español.
 Dani Martín (Daniel Martín García, n.1977), cantante español.
 Daniel García (actor de voz), actor español de doblaje.
 Daniel García Andújar (n.1966), artista español.
 Daniel García González (n.1970), entrenador español de baloncesto.
 Daniel Garcia (luchador), luchador profesional estadounidense.
 Daniel García (ministro) (1926-desconocido), contador público y ministro argentino.
 Daniel García Pintos, político uruguayo.
 Daniel García-Mansilla (1867-1957), diplomático argentino.
 Daniel García-Peña (n. 1957), político colombiano.
 Danny García (n.1988), boxeador profesional estadounidense.